

Littérature 
 Embrasse-moi poème de Jacques Prévert et chanson de 1935

Musique 
 Embrasse-moi, chanson de Maïka P de 2010

Cinéma 
 Embrasse-moi (ou Kiss me killer) de Jess Franco de 1977 ;
 Embrasse-moi, film de Michèle Rosier de 1989 ;
 Embrasse-moi, court métrage de Noémie Lvovsky de 1990 ;
 Embrasse-moi, court métrage de Paul Ahmarani de 2006 ;
 Embrasse-moi, titre francisé du film Kyss mig réalisé par Alexandra-Therese Keining en 2011 ;
 Embrasse-moi !, comédie romantique française d'Océan et Cyprien Vial sortie en 2017.

Voir aussi